Антонов е фамилно име, произлизащо от личното име Антон. Фамилията е широко разпространена е в Русия, Украйна и България. Хора с фамилия Антонов:
 Владимир Антонов (1882 – 1946), руски инженер
 Алексей Антонов (1896 – 1962), съветски генерал
 Александър Антонов (1888 – 1922), руски политически деятел в началото на XX век, активен участник в Тамбовското въстание (1918 – 1921).
 Венцислав Антонов (1955 – 2014), български икономист
 Георги Антонов, няколко души с това име
 Константин Антонов (1879 – 1932), български революционер
 Николай Антонов (1968), български лекоатлет
 Олег Антонов (1906 – 1984), съветски авиоконструктор
 Румен Антонов (1944), български инженер
 Сергей Антонов (1948 – 2007), българин, съден по подозрение за съучастие в атентата срещу папа Йоан Павел II (1981)

Антонов може да значи още:
 Антонов, малко селище в Полша
 Антонов, украински авиационен научно-технически комплекс в Киев за проектиране, производство и ремонт на самолети
 Авиолинии Антонов, украинска авиокомпания в Киев за превоз на товари
 Антоновка, самолетът Ан-2
 Антоновка, сорт ябълка

 
Пояснителни страници